Celta Vigo (fulde navn Real Club Celta de Vigo, S.A.D.) er en spansk fodboldklub fra byen Vigo, der fra 2015/16-sæsonen spiller i La Liga.

Klubben har endnu ikke vundet nogle titler, man har dog deltaget tre gange i Copa del Rey.

I ligaen blev det til en fjerdeplads i 2003 og dermed kvalifikation til Champions League.

Deltagelse i Champions League

Nuværende spillertrup 

 (3. viceanfører)
 (Anfører)
 (4. viceanfører)

 (Viceanfører)

 (lånt fra Sevilla)

Udlånt 
 
 (Udlejet til RCD Mallorca)
 (Udlejet til Gimnàstic)
 (Udlejet til Sheffield Wednesday)
 (Udlejet til QPR)
 

 
Etableret i 1923